Каролин Гарсија и Кристина Младеновић су освојиле турнир. У финалу су савладале Мартину Хингис и Сању Мирзу са 6:4, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб

Отворено првенство Мадрида 2016.
Отворено првенство Мадрида — женски парови